Mount Vernon est le nom de l'ancienne résidence de George Washington en Virginie : Mount Vernon. Elle a donné son nom :

 Aux États-Unis :
 aux villes de :
Mount Vernon en Alabama
Mount Vernon en Arkansas
Mount Vernon au Dakota du Sud
Mount Vernon en Géorgie
Mount Vernon dans l'Illinois
Mount Vernon dans l'Indiana
Mount Vernon dans l'Iowa
Mount Vernon au Kentucky
Mount Vernon dans le Maine
Mount Vernon dans le Maryland
Mount Vernon dans le Missouri
Mount Vernon dans l'État de New York (plus grande des municipalités appelées Mount Vernon)
Mount Vernon (légère différence d'écriture} dans le New Hampshire
Mount Vernon dans l'Ohio
Mount Vernon dans l'Oregon
Mount Vernon au Texas
Mount Vernon en Virginie
Mount Vernon dans l'État de Washington
 autres :
au quartier de Mount Vernon de Baltimore dans le Maryland
à la colline de Mount Vernon de la ville de New Kensington en Pennsylvanie

 Au quartier Mount Vernon de Sydney en Australie

 A la ville de Mount Vernon à Singapour:

 Au Royaume-Uni à :
 Dr. Edward Bach Centre
 Mount Vernon (Belfast)
 Mount Vernon (Glasgow)
 Mount Vernon (Thurso), Caithness

 A la ville de Mount Vernon dans le comté de Queens sur l'Île-du-Prince-Édouard au Canada

 A la colline de Mount Vernon dans le district de Grand Port à l'Île Maurice

Notes 

Homonymie de toponyme